Het landskampioenschap hockey in het seizoen 1970/71 werd gewonnen door HTCC uit Eindhoven na een beslissingswedstrijd met HGC in het Wagener-stadion. Het werd 1-0 (na verlenging, strafbal) in het voordeel van de Eindhovenaars.

Algemeen
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen en de runner-ups van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een halve competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. Doordat HTCC en HGC met een gelijk aantal punten de kampioenscompetitie eindigden moest er een beslissingswedstrijd gespeeld worden waarin HTCC aan het langste eind trok. Als landskampioen plaatste HTCC zich voor de Europacup I 1972.

Eindstanden
Na een halve competitie was de eindstand:

Legenda

Zie ook
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1970/71

Hockey in 1970
Hockey in 1971
 1970/71